James Stirling – matematico scozzese
James Stirling – architetto britannico
James Stirling –  ufficiale britannico, primo governatore dell'Australia Occidentale
James Hutchison Stirling – filosofo inglese

Pagine correlate
Stirling (disambigua)